De verbeurdverklaring is een sanctie in het strafrecht, waarbij de rechter bepaalt dat de veroordeelde de eigendom over een bepaald vermogensbestanddeel (meestal een voorwerp) verliest en waarbij de staat die eigendom verkrijgt. De verbeurdverklaring is niet hetzelfde als inbeslagneming, die er echter vaak aan voorafgaat. Bij elk strafbaar feit kunnen opsporingsambtenaren voorwerpen die daarvoor vatbaar zijn in beslag nemen, waarover de rechter dan later kan beslissen tot teruggave dan wel verbeurdverklaring.
Bijzondere verbeurdverklaring (België)
Verbeurdverklaring (Nederland)

Zie ook 
Confiscatie